Bình Thạnh (Ho Chi Minhstad)
 Bình Thạnh (Quảng Ngãi)
 Bình Thạnh (Mộc Hóa, Long An)
 Bình Thạnh (Thủ Thừa, Long An)
 Bình Thạnh (Cao Lãnh, Đồng Tháp)
 Bình Thạnh (Hồng Ngự, Đồng Tháp)
 Bình Thạnh (Bình Thuận)
 Bình Thạnh (Lâm Đồng)
 Bình Thạnh (An Giang)
 Bình Thạnh (Bến Tre)
 Bình Thạnh (Tây Ninh)